Никола́й Гео́ргиевич Ко́рсун (16 (28) декабря 1876 — 14 ноября 1958, Москва, СССР) — российский и советский военачальник, военный историк, статистик и географ. Генерал-майор русской армии (1917) и генерал-лейтенант Красной Армии (1940). Доктор военных наук (1944). Профессор (1938).

Биография 
Православный. Уроженец местечка Кагызман (в следующем 1878 году вошло в состав образованной Карсской области). Из казачьего рода Корсунов, сын офицера. Учился в Михайловском Воронежском кадетском корпусе, который окончил в 1895 году. 

На военной службе в Русской императорской армии с 1 сентября 1895 года. В 1897 году окончил Константиновское артиллерийское училище. Из училища выпущен хорунжим (старшинство в чине с 13.08.1897) в отдельную Кубанскую казачью конно-артиллерийскую батарею. Служил в этой батарее до 1903 года, затем поступил в академию.

В 1905 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду. Цензовое командование ротой отбывал в 252-м пехотном Анапском резервном батальоне (09.11.1905—09.11.1907). С 28 ноября 1907 года — помощник старшего адъютанта штаба Кавказского военного округа. С 28 апреля 1911 года — помощник делопроизводителя Главного управления Генерального штаба, с конца 1914 года — делопроизводитель этого Главного управления.

Во время Первой мировой войны — в Ставке Верховного Главнокомандующего (май 1915 — сентябрь 1916), штаб-офицер для делопроизводства и поручений управления генерал-квартирмейстера Ставки. С 8 ноября 1916 года — командир 1-го Кизляро-Гребенского полка Терского казачьего войска. С августа 1917 года — помощник дежурного генерала Главного штаба, делопроизводитель и обер-квартирмейстер ГУГШ. В 1917 году произведён в генерал-майоры.

В феврале 1918 года одним из первых вступил в Красную Армию, назначен вторым помощником начальника оперативного отдела Всероглавштаба. С марта 1918 года — начальник отделения оперативного отдела штаба 2-й армии в Поволжье (с образованием в июне 1918 года Восточного фронта армия вошла в его состав). С августа 1918 года служил в Всероглавштабе: начальник общего отделения Организационного управления, с ноября 1918 — начальник отчетного отдела этого управления. С ноября 1920 года — сотрудник-составитель Военно-исторической комиссии. С февраля 1921 года — начальник отчетного отдела Оперативного управления Штаба РККА.

С августа 1921 года — начальник военно-географического отделения Оперативного управления Штаба РККА. С марта 1922 года служил в Военной академии РККА, был начальником военно-статистического управления академии, с сентября — научный руководитель практическими занятиями по статистике, одновременно был помощником начальника статистической части Управления делами Реввоенсовета РСФСР.

С марта 1923 года — на научной и преподавательской работе в Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе, в том числе на Восточном / Специальном факультете. Во время Великой Отечественной войны, продолжая преподавательскую работу, был привлечен к разработке планов обороны Главного Кавказского хребта. С 1954 года в отставке. 

Жил в Москве. Автор большого количества военно-исторических работ (особенно по истории Первой мировой войны), военной географии и военной статистике.

Умер в 1958 году. Похоронен на Введенском кладбище (2 уч.).

Сын — Корсун, Николай Николаевич.

Воинские звания 
 хорунжий (ст. 13.08.1897)
 сотник (ст. 12.08.1900)
 капитан (ст. 28.05.1905)
 подполковник (ст. 06.12.1911)
 полковник (ст. 06.12.1914)
 генерал-майор (1917)
 комбриг (13.12.1935) 
 комдив (5.02.1939)
 генерал-лейтенант (4.06.1940)

Награды 
Российская империя
 Орден Святого Владимира 3-й степени (10.04.1916) и мечи к нему (25.09.1917)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (20.12.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени
 Орден Св. Станислава 2-й степени (22.03.1915)
 Орден Св. Анны 3-й степени  (1913; 09.05.1914);
 Орден Св. Станислава 3-й степени (06.12.1909)
 медали 
СССР
 2 ордена Ленина (21.02.1945, 25.12.1946)
 2 ордена Красного Знамени (3.11.1944, 6.11.1947);
 2 ордена Красной Звезды (5.02.1939, 7.12.1943);
 Медали.

Труды 
 Сарыкамышская операция. — : Воениздат НКО СССР, 1937.
 Эрзерумская операция. — , 1938.
 Итало-абиссинская война 1935—1936 гг. — , 1939.
 Алашкертская и Хамаданская операции. — .: Воениздат НКО СССР, 1940. — 200 с.
 Греко-турецкая война 1919—1922 гг. — , 1940.
 Балканский фронт мировой войны 1914—1918 гг. — , 1939. Также доступна на сайте ГПИБР.
 Первая мировая война на Кавказском фронте. — , 1946.
 Военное поражение Германии в 1918 году. — Нальчик, 1944.
 Заключительное наступление союзников и капитуляция Германии (сентябрь-ноябрь 1918 г.). — Москва, 1939.  
 Турция: Курс лекций по военной географии, читанных в Военной академии РККА. — Москва, 1923.
 Персия: Курс лекций по военной географии, читанных в Военной академии РККА. — Москва: Высший военно-редакционный совет, 1923.
 Арабский восток. — Москва: Московский институт востоковедения им. Н. Н. Нариманова, 1928. 
 Кавказский фронт Первой мировой войны. — М.: Транзиткнига, АСТ, 2004. — 685 с. — (Военно-историческая библиотека). — ISBN 5-17-021690-4.
 Кавказский театр военных действий и сопредельные с ним области Турции и Персии. — Москва, 1925. 
 Особенности маршей и их расчетов в горных условиях. — Москва: Государственное военное издательство, 1934.
 Великая битва за Москву. — Москва, 1946. 
 Использование танков в Первую мировую войну. — Москва: Типолитография Военной академии им. М. В. Фрунзе, 1947. 
 Краткое описание обрекогносцированных путей операционного направления Карс-Эрзерум. — Тифлис: Типография Окружного Штаба, 1908.
 Военный обзор Турецкого передового и Причерноморского (на участке Батум - Инеболи) театров с сопредельными районами Закавказья и Персии. — Тифлис: Типография Штаба Кавказского военного округа, 1913-1914.

Примечания

Литература 
 
 
 Соловьев Д. Ю. Все генералы Сталина. — М., 2019. — ISBN: 9785532106444. — С.48—49.
 Кавтарадзе А. Г. Военспецы на службе Республики Советов. — М., 1988.
 Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917-1922 гг. — М., 2010.
 Сидоров П. Н. Г. Корсун // «Военно-исторический журнал». — 1977. — № 2. — С. 116.
 Список Генерального штаба. Исправлен на 03.01.1917. — Петроград, 1917.

Ссылки 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Генерал-лейтенанты (СССР)
Кубанские казаки
Выпускники Воронежского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского артиллерийского училища
Выпускники Николаевской военной академии
Царские офицеры на службе в РККА
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Участники Первой мировой войны (Россия)
Военные историки
Участники Гражданской войны в России (красные)
Мемуаристы СССР
Доктора военных наук
Похороненные на Введенском кладбище